Fengdu bezeichnet:

 Fengdu (丰都县), Kreis der chinesischen Stadt Chongqing
 Fengdu (Gutian) (凤都镇), Großgemeinde im Kreis Gutian in der chinesischen Provinz Fujian
 Fengdu (Xingyi) (丰都街道), Straßenviertel der Stadt Xingyi in der chinesischen Provinz Guizhou
 Fengdu (Aizi) (风度村), Dorf der Großgemeinde Aizi im Kreis Shixing in der Provinz Guangdong
 Dongfeng Fengdu (东风风度), Submarke für Automobile der Dongfeng Motor Company